Hybris () è una parola greca che significa "insolenza", "tracotanza", "alterigia", "oltraggio". Può riferirsi a:

Astronomia 
430 Hybris – asteroide della fascia principale

Cinema 
Ybris – film TV del 1984 diretto da Gavino Ledda
Hybris – film del 2015 diretto da Giuseppe Francesco Maione

Fumetti 
Hybris Comics – casa editrice di fumetti italiana

Informatica 
Hybris – linguaggio di programmazione procedurale di tipo scripting

Letteratura 
Hýbris – personificazione dell'infrazione dell'ordine deciso dagli dei

Musica 
 Hybris – album degli Änglagård del 1992
 Hỳbris – album dei Fast Animals and Slow Kids del 2013